Лузинги — озеро на территории Ребольского сельского поселения Муезерского района Республики Карелия.

Общие сведения 
Площадь озера — 4,8 км², площадь водосборного бассейна — 87,6 км². Располагается на высоте 212,3 метров над уровнем моря.

Форма озера лопастная, продолговатая: вытянуто с запада на восток. Берега сильно изрезанные, каменисто-песчаные, с южной стороны местами заболоченные.

Через озеро протекает река Лузингилакши, вытекающая из озера Верхнее Шуабъярви и впадающая в озеро Большое Ровкульское, откуда через реки Сулу и Лендерку воды в итоге попадают в Балтийское море.

В озере расположены три безымянных острова различной площади.

С севера от озера проходит трасса  («Тикша — Реболы»).

Код объекта в государственном водном реестре — 01050000111102000010588.

См. также 
 Озёра Карелии

Примечания

Дополнительная литература 
 
 

Бассейн Большого Ровкульского
Озёра Муезерского района